Les Églisottes-et-Chalaures egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
2008–2020 Bernard Nadeau

Demográfia

Látnivalók

Testvérvárosok

Források 
INSEE
Prefektúrák
annuaire-mairie.fr

Jegyzetek  

Gironde megye települései